Eryngium kermanense är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och H.Wolff. Eryngium kermanense ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
kermanense